Múrcia (mitologia), deessa de la mitologia romana
 Toponímia:
 Múrcia, ciutat capital de la Regió de Múrcia i de la comarca de l'Horta de Múrcia
 Aeroport de Múrcia-San Javier, base militar i aeroport civil, a Santiago de la Ribera (Regió de Múrcia)
 Catedral de Múrcia, temple principal i seu de la Diòcesi de Cartagena
 Estació de Múrcia, estació de ferrocarril de Múrcia, al barri murcià del Carmen
 Regió de Múrcia, comunitat autònoma d'Espanya 
 Regne de Múrcia, entitat política i territorial formada arran de la Cora de Todmir, en el territori sud-est de la província romana de la Cartaginense
 Rodalia de Múrcia-Alacant, xarxa ferroviària de la rodalia de la província d'Almeria i les comarques del Baix Segura, Baix Vinalopó i l'Alacantí, al País Valencià 
 Emirat o Taifa de Múrcia, estat andalusí format a la vora del riu Segura arran la descomposició del califat de Còrdova, en 1013
 Tramvia de Múrcia
 Organitzacions:
 Club Baloncesto Murcia, equip de bàsquet de la ciutat de Múrcia
 Club de Fútbol Ciudad de Murcia, club de futbol espanyol fundat en 1999 i traslladat a Granada, en 2007 
 ElPozo Murcia Turística, equip murcià de futbol sala fundat el 1989 
 Real Murcia Club de Fútbol, club de futbol fundat l'any 1908 a Múrcia
 Universitat de Múrcia
 Esdeveniments:
 Campionat de Múrcia de futbol 
 Conquesta del Regne de Múrcia, diversos esdeveniments
 Volta a Múrcia, competició ciclista per etapes que es disputa a la Regió de Múrcia a primers de març
 Biografies:
 Fernando Murcia Legaz (Rouen, Sena Marítim, França, 1917 - Barcelona, 2005), ciclista espanyol
 Francisco Vicente Murcia Barceló (Segòvia, 1949), polític valencià d'origen castellà
 Manuel Murcia i Ros (Oriola, País Valencià, 1942 – Barcelona, 1982), sindicalista
 Miquel Àngel Múrcia i Cambra (Ontinyent, Vall d'Albaida, 1982), músic